Viech steht für:

 Tier, oft abwertend
 Vieh, mundartlich
 Viech (Band), österreichische Popband

Siehe auch: